Yarra Valley Classic 2021 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 500 w sezonie 2021 z cyklu Yarra Valley Classic rozgrywany w dniach 31 stycznia–7 lutego 2021 roku w Melbourne na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 447 620 dolarów amerykańskich.

Z powodu wykrycia przypadku COVID-19 u pracownika hotelu, w którym mieszkali tenisiści, mecze z 4 lutego zostały przełożone na kolejny dzień. W związku z tym mecze singla od ćwierćfinału postanowiono rozegrać w formule z super tie-breakiem (do 10 punktów, przy zachowaniu 2 punktów przewagi) w ramach trzeciego seta.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2021
2021 w tenisie ziemnym
2021 w Australii